HGA steht als Abkürzung für:

 Flughafen Hargeysa (englisch: Hargeisa International Airport), der internationale Flughafen von Hargeisa, Hauptstadt des international nicht anerkannten Somaliland nach dem IATA-Flughafen-Code
 Hennigsdorfer Generalanzeiger, Lokalzeitung in Brandenburg
 High Gain Antenna, Bautyp von Richtantennen, oft in Raumsonden verwendet
 Hotel- und Gastgewerbe-Assistent, ein Tourismusberuf
 Humane Granulozytäre Anaplasmose, Infektionskrankheit
 Hypothekengewinnabgabe, Ausgleichsabgabe in der Bundesrepublik Deutschland nach dem II. Weltkrieg 

HGA